Indonesië
 Tanjungpinang Barat (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanjung Pinang in de provincie Riouwarchipel
 Tanjungpinang Barat (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Tanjung Pinang in de provincie Riouwarchipel